Лефковиц, Мэри
Лефковиц, Роберт
Сменившие фамилию
Кинг, Залман